Le terme explicite désigne quelque chose qui est énoncé de manière claire et précise; c'est l'antonyme d'implicite. Il est utilisé dans plusieurs expressions:
 connaissance explicite en ingénierie des connaissances ;
 pédagogie explicite en pédagogie ;
 en mathématiques :
 substitution explicite,
 formule explicite ;
 en dynamique (physique) : formulation implicite ou explicite d'un problème de dynamique ;
 en psychologie :
 entretien d'explicitation,
 mémoire explicite.
 dans les médias :
 Explicite, site internet d'information